Tion Medon es un personaje de la serie de películas de la Guerra de las Galaxias.

Tion Medon era un alienígena de gran poderío político, miembro de la aristocracia del planeta Utapau y descendiente de Timon Menon, el unificador del planeta. Medon era de la especie de los utapauianos, unos seres de alta contextura con una piel grisácea y corrugada.

Ayudó al maestro Obi-Wan Kenobi durante las Guerras Clon, con el asunto "General Grievous".

Personajes de Star Wars